Чемпионат Европы по баскетболу (девушки до 20 лет) – европейский баскетбольный турнир, образованный в 2000 году. До 2004 года турнир проводился 1 раз в два года, но начиная с 2005 года проводится ежегодно.

Дивизион А

Результаты

Победители

Ссылки 
Официальный сайт ФИБА-Европа

Молодёжные чемпионаты Европы по баскетболу
Чемпионаты Европы по баскетболу среди девушек до 20 лет